En Pologne, Pielaki peut désigner :

 Pielaki, un village dans la voïvodie de Lublin,

 Pielaki, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.